Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1988 (ostatni, 15. mecz) odbył się w sobotę 25 czerwca 1988 roku o godzinie 15:30 na Stadionie Olympijskim w Monachium w Niemczech. Zagrały w nim reprezentacja Związku Radzieckiego z reprezentacją Holandii. Mecz poprowadził francuski sędzia Michel Vautrot. Mistrzem Europy, po raz pierwszy w historii zostali Holendrzy, którzy pokonali Sowietów 2:0 po golach Ruuda Gullita i Marco van Bastena.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ EUROPY 1988

HOLANDIA

PIERWSZY TYTUŁ

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1988
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Związku Radzieckiego w piłce nożnej
Reprezentacja Holandii w piłce nożnej